Third Side Records est un label indépendant créé fin 2001 par Michel Nassif, Antoine Chabert et David Abplanalp-Estimé.

Le label se veut artisan du disque, face à l’industrie et ses géants, aux côtés d’autres petits labels, véritables viviers d’où émergent les talents d’aujourd’hui et de demain et souhaite incarner, plutôt qu’un genre musical un esprit qui met le son au service du sens (« Sounds that make sense », le slogan du label).

Première sortie du label en novembre 2001 Cocosuma a bénéficié d’un véritable succès critique sur son premier EP « I refuse to grow up ». Mais c’est la rencontre avec Syd Matters, gagnant du premier concours CQFD (2003) organisé par le magazine Les Inrockuptibles, et l’engouement du public français autour de son premier album sorti la même année, qui permet au label de se faire connaître.

La fin 2004 voit l’arrivée de Steeple Remove et leur rock puissant et 2005 celle de la pop lumineuse de Fugu. Et plus récemment c’est Austine, première signature en français, qui marque un élargissement tout en restant dans la continuité du label.
 
Depuis sa création, l’internationale est clairement une priorité pour le label. Les sorties de Syd Matters (sortie mondiale sur V2), de Fugu ou de Cocosuma ont permis de donner un écho au label dans des territoires comme le Japon ou les États-Unis. Il y a quelques années la French Touch attirait l’attention internationale sur les productions électroniques françaises, et en 2006 nous voulons montrer que la « pop » (au sens le plus large) made in France a également sa place sur la scène. Le Monde ne saluait-il pas récemment l’arrivée d’une « jeune pop française décomplexée » (numéro du ) formant une French Touch Pop dont Fugu et Syd Matters seraient parmi les fers de lance?

Après plusieurs 45t (Fugu, Steeple Remove), un Ep d’Austine et la sortie en Angleterre de « Excitedly pointing to the sky » de Cocosuma sur le label Setanta,2006 verra la sortie des albums de Steeple Remove et Austine tandis que Cocosuma et Syd Matters rentreront en studio pour des albums à paraître au printemps prochain. Third Side a fêté ses 5 ans en octobre.

Artistes 
 Syd Matters
 Cocosuma
 Austine
 Fugu
 Steeple Remove
 Jp Cristal
 La femme
 Holstenwall
 Mungo Park
 Blind Digital Citizen

Liens externes 
 
 
 

Label discographique indépendant ayant son siège en France